CLB steht für:
 CLB (Fahrradkomponenten), französischer Hersteller von Fahrradkomponenten

CLB steht als Abkürzung für:
 Canadian Language Benchmarks, Standard zur Beurteilung von Sprachkenntnissen von Einwanderern Kanadas
 Carl Ludwig-Bahn, ehemalige private Eisenbahngesellschaft Österreich-Ungarns, siehe Galizische Carl Ludwig-Bahn
 Chemie in Labor und Biotechnik, Fachzeitschrift
 Chiemgauer Lokalbahn, bayerische Eisenbahnstrecke
 China Labour Bulletin, chinesische Nichtregierungsorganisation
 Chinesischer Laubholzbock, siehe Zitrusbockkäfer (gelegentlich abgekürzt CLB), ein Käfer, der in verschiedenen Ländern Asiens heimisch ist
 Clobazam,  Arzneistoff aus der Gruppe der Benzodiazepine
 Confederación Latinoamericana de Billard, zweiter südamerikanischer Billard-Dachverband
 Configurable Logic Block, Block in einer programmierbaren elektrischen Schaltung

CLB